

Abréviation 
GNL fait notamment référence à :
 Gaz naturel liquéfié, le gaz naturel de qualité commerciale condensé à l’état liquide ;
Gazoduc GNL Québec, projet de gazoduc de 750 km reliant le nord-est de l’Ontario à Saguenay au Québec (Canada)
 Angola GNL, une usine de production de gaz naturel liquéfié située dans le nord de l'Angola.
 , un laboratoire national américain de bioconfinement de haute sécurité abritant plusieurs laboratoires de recherche de niveau de biosécurité 4.